Денисе́нко — українське прізвище.

А 
 Денисенко Анатолій Петрович (* 1971) — народний депутат України VII та VIII скликань.
 Денисенко Андрій Андрійович (1925—1998) — бригадир прохідників шахти, Герой Соціалістичної Праці. Депутат Верховної Ради УРСР 5—6-го скликань.
 Денисенко Андрій Сергійович (* 1973) — депутат ВР VIII скликання (ППП).
 Денисенко Анжела Олегівна — заслужений працівник освіти України.
 Денисенко Анна Михайлівна (* 1989) — білоруська футболістка, півзахисниця.
 Денисенко Артем В'ячеславович (* 1999) — білоруський футболіст, воротар клубу «Динамо-Берестя».

В 
 Денисенко Вадим Ігорович (* 1974) — політаналітик, телеоглядач («Еспресо-TV»), депутат VIII скликання (ППП).
 Денисенко Валентин Миколайович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Денисенко Валентина Петрівна — головний бухгалтер Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заслужений економіст України.
 Денисенко Василь:
 Денисенко Василь Михайлович (1895—1944) — 1-й секретар Смоленського обласного комітету ВКП(б) у 1939—1940 роках.
 Денисенко Василь Семенович (1896–1964) — український історик та етнограф, представник школи М. С. Грушевського
 Денисенко Віктор Олександрович (* 1961) — білоруський дипломат.
 Денисенко Володимир:
 Денисенко Володимир Андрійович (1933—2021) — український балетмейстер і педагог, народний артист України.
 Денисенко Володимир Іванович (*1931) — польський і український співак (бас-баритон).
 Денисенко Володимир Терентійович (1930—1984) — український кінорежисер, сценарист.

Г 
 Денисенко Галина Григорівна (* 1951) — український історик.
 Денисенко Ганна Давидівна (1918—2005) — українська майстриня художнього ткацтва.
 Денисенко Геннадій Петрович (* 1946) — російський радянський футболіст, захисник та півзахисник.
 Денисенко Григорій:
 Денисенко Григорій Власович (1893—1954) — діяч УНР; професор Української Господарчої академії в Подебрадах.
 Денисенко Григорій Іванович (1919—1998) — український науковець.
 Денисенко Григорій Кирилович (1921—2011) — радянський льотчик-штурмовик, Герой Радянського Союзу.

Е 
 Денисенко Едуард Михайлович (* 1964) — радянський та український футболіст, який виступав на позиціях півзахисника та нападника

Є 
 Денисенко Євген Іванович — генеральний директор Донецького обласного краєзнавчого музею, заслужений працівник культури України, заслужений діяч мистецтв України.

І 
 Денисенко Іван Васильович (1983—2017) — український художник та музикант, відомий як IVAN БлюZ.
 Денисенко Ігор Васильович (1930–2007) — політв'язень, представник післявоєнного українського андеграунду.

Л 
 Денисенко Лариса Володимирівна (* 1973) — українська письменниця, адвокатка, радіожурналістка.
 Денисенко Леонід Дмитрович (* 1928) — митець, графік, живе в Австралії.

М 
 Денисенко Марина Геннадіївна (* 1962) — український композитор, музикознавець.
 Денисенко Михайло:
 Денисенко Михайло Антонович — Філарет (Денисенко)
 Денисенко Михайло Іванович (1899–1949) — генерал-майор, Герой Радянського Союзу.
 Денисенко Михайло Іванович (1917—2000) — український майстер художньої кераміки.

Н 
 Денисенко Наталія (* 1989) — українська акторка театру, кіно та дубляжу, диктор та телеведуча.
 Денисенко Ніна (1906—1978) — українська театральна діячка-хореограф, балетмейстер, організатор українського балету «Дніпро» в Австралії.
 Денисенко Ніна Володимирівна (1932 — ?) — заступник голови Ради міністрів Латвійської РСР. Член ЦК Комуністичної партії Латвії. Депутат Верховної Ради Латвійської РСР 10—11-го скликань.

О 
 Денисенко Олег:
 Денисенко Олег Іванович (1960) — український художник та скульптор.
 Денисенко Олег Іванович (політик) ( 1962) — російський політик, депутат Державної Думи РФ.
 Денисенко Олександр:
 Денисенко Олександр Володимирович (* 1959) — український літератор, актор, режисер. Заслужений діяч мистецтв України.
 Денисенко Олександр Олегович( 1983) — український кінорежисер та продюсер.
 Денисенко Олександр Олегович (* 1983) — український кінорежисер та продюсер.
 Денисенко Олександр Олексійович — завідувач відділення Запорізької обласної клінічної лікарні, заслужений лікар України.
 Денисенко Олексій Іванович (1911 — ?) — український радянський і компартійний діяч, депутат Верховної Ради СРСР 4—6-го скликань. Член ЦК КПУ в 1952—1966 р.р.
 Денисенко Олексій Олексійович (* 1993) — російський тхеквондист, олімпійський медаліст.

П 
 Денисенко Павло (1720 — після 1768) — громадський та політичний діяч, один з головних учасників руху козаків проти запису в пікінери.
 Денисенко Павло (співак) (1982) — український оперний співак (бас) та актор.
 Денисенко Павло Петрович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

С 
 Денисенко Софія Никифорівна (* 1925) — доктор філологічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України.
 Денисенко Станіслав Вікторович (1961—1981) — учасник афганської війни.

Т 
 Денисенко Тарас Володимирович (1965—2017) — український актор, сценарист, кіноактор. Заслужений артист України.

Ю 
 Денисенко Юлія Михайлівна (* 1989) — білоруська футболістка, півзахисниця.
 Денисенко Юрій Дмитрович (* 1928) — інженер-архітектор, громадський діяч. Живе в Австралії.

Я 
 Денисенко Яків Гордійович (? — ?) — учасник повстанського руху в часи Української революції, становлення Медвинської республіки.
 Денисенко Ярослав Юрійович (* 1991) — український плавець, майстер спорту України міжнародного класу. Чемпіон та багаторазовий срібний призер чемпіонату світу-2013.

Подвійні прізвища 
 Денисенко-Єременко Леся Григорівна (* 1953) — заслужений майстер народної творчості України.
 Денисенко-Зубченко Дмитро — учасник визвольної боротьби УНР, організатор українського шкільництва в Австралії.

Див. також 
 Денисенков Яків Іванович (1800 — після 1837) — український архітектор, представник класицизму.

Примітки 

Прізвища на -енко